Gadzhimagomedov peut designer:

 Akhmed Gadzhimagomedov (1990-), lutteur russe;
 Muslim Gadzhimagomedov (1997-), boxeur russe.

Homonymie de patronyme